Il nome Belize identifica:
Belize – stato dell'America centrale
Belize – città del Belize
Football Club Belize – società calcistica della città di Belize
Distretto di Belize – distretto del Belize
Belize – fiume dell'America centrale
Belize – città dell'Angola